Пуртале () — французская фамилия. Известные носители:

 Пуртале, Бернар де (1870—1935) — швейцарский яхтсмен, олимпийский чемпион;
 Пуртале, Элен де (1868—1945) — швейцарская яхтсменка, первая в истории олимпийская чемпионка.
 Пуртале, Эрман де (1847—1904) — швейцарский яхтсмен, олимпийский чемпион.